Массімо Монґай (; Рим,   - Рим,  ) — італійський письменник.

Він став відомим як автор комічної наукової фантастики.  Виграв у 1997 році премію Уранія, а потім присвятив себе також жанрам джалло та нуар.

Біографія 
Його батько був з Тоскани, а матір з Фріулі. З 12 років він почав захоплюватися науковою фантастикою. Його улюбеними авторами були Айзек Азімов, А. Е. Ван Фогт, Пол Андерсон і, перш за все, Філіп Хосе Фармер.

Він закінчив юридичний факультет, перш ніж стати штатним письменником, присвятив себе різним професіям, включаючи попереднє мистецтво, і копірайтером, потім фрілансером для різних рекламних агентств.

Через 15 років він вирішив зробити ставку на все на свій талант письменника, спочатку як сценариста, потім як автора нуару і, перш за все, наукової фантастики. У 1997 році він написав «Memorie di un cuoco d'astronave», забавний ескіз, розміщений між космічною сагою та посібником з приготування їжі, з яким він виграв премію Уранія і  написав продовження «Memorie di un cuoco di un bordello spaziale» (2003), також куратор антології оповідань різних авторів на ту саму тему, «Guida Galattica dei Gourmet» (2009). 

Серед інших його романів «Il gioco degli immortali», «Tette e pistole», «Cronache non ufficiali di due spie italiane», колекція казок «Il fascio sulle stelle di Benito Mussolini» та «Alienati», роман, який в жартівливому тоні розповідає уявну конференцію між експерти з психічних захворювань по всій галактиці.

На додаток до своєї письменницької діяльності, він співпрацював з різними літературними преміями (включаючи «Solinas» та «RiLL» ), викладав творче письмо, писав у різних журналах, в тому числі «Il Falcone Maltese», італійський журнал, присвячений жанру джалло.

Він помер у листопаді 2016 року, за два дні до свого шістдесят шостого дня народження.

Творчість

Романи 

 
 Il gioco degli immortali, Уранія № 1372, Арнольдо Мондадорі Едіторе, 1999.
 Memorie di un cuoco di un bordello spaziale, I Libri Colorati n.45, Робін Едізіоні, 2003.
 Cronache non ufficiali di due spie italiane, I Libri Colorati n.48, Robin Edizioni, 2004. ISBN 8873710468
 Il fascio sulle stelle di Benito Mussolini,, Кольорові книги n.80, Робін Едізіоні, 2005. ISBN 8873711111 (збірка оповідань)
 Alienati, Кольорова Книга n.84, Робін Edizioni, 2005.
 La memoria di Ras Tafari Diredawa. Le inchieste di Ras Tafari Diredawa , Місця злочину №1, Робін Едізіоні, 2006. ISBN 8873712118
 Tette e pistole, Місця злочину, Робін Едізіоні, 2008.
 50 minuti. Fattaccio , Агентство Il Bookmark, 2012. ISBN 8889932244
 15 minuti. Passavo di qui, Книги в реальному часі, Il Bookmark Agency, 2012. ISBN 8889932317
 P.u.nfo, агентство Il Bookmark, 2012. ISBN 8889932341
 Psicopatologia sessuale di una prostituta cyborg, e altre storie (антологія), La botte piccola, Edizioni della Vigna, 2013. ISBN 8862761155
 Morte a Montecitorio, Homo Scrivens, 2015. ISBN 9788899304331

Нехудожня література 

 Як написати жанровий роман. Майстерня творчого письма від трилера до наукової фантастики , Творче письмо, Гомер, 2007. ISBN 8890186933 (Come si scrive un romanzo di genere. Laboratorio di scrittura creativa dal giallo alla fantascienza, Scrittura creativa, Omero, 2007. ISBN 8890186933)

 Випадковість. Інструкція по застосуванню , Робін Едізіоні, 2007. ISBN 9788873713555 (
Serendipità. Istruzioni per l'uso, Robin Edizioni, 2007. ISBN 9788873713555)

Примітка

Див. також 
 Жартівлива наукова фантастика
 Історія італійської наукової фантастики

Інші проєкти 

  Wikiquote  contiene citazioni di o su Massimo Mongai

Посилання 
 

Автори детективної прози Італії
Наукові фантасти Італії